

Топоніми 
 Віньоль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Віньоль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Н'євр
 Віньоль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта

  () — острів (69,20 га) на півночі Венеціанської затоки.
 Кастера-Віньоль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна.

Прізвище 
 Етьєн де Віньоль (), 1390—1443) — французький полководець епохи Столітньої війни, соратник Жанни д'Арк.
 Чарльз Блейкер Віньоль (, 1793—1875) - британський інженер-залізничник, автор проекту Миколаївського ланцюгового мосту у Києві.